Лукова:

 Лукова — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.
 Лукова — поселок сельского типа в Билгорайском повяте Люблинского воеводства, что на востоке Польши.
 Лукова — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Билгорайский повят, Люблинское воеводство.